Tarva – wieś w prowincji Parnawa, w gminie Halinga.
 Tarva – wieś w prowincji Pärnu, w gminie Koonga.
 Tarva – archipelag w Norwegii, w okręgu Sør-Trøndelag, w gminie Bjugn.
 Tarva – fikcyjna planeta w Opowieściach z Narnii.